One Tree Hill peut faire référence à :

Géographie 
 One Tree Hill, un sommet volcanique de Nouvelle-Zélande ;
 One Tree Hill, un faubourg d'Auckland nommé d'après le volcan.

Chanson 

 One Tree Hill, un single du groupe U2 de 1988.

Série télévisée 

 Les Frères Scott, une série télévisée de 2003.